Funta – gruppo musicale giapponese
 Funta – circoscrizione della Tanzania